Kita se poate referi la:

 Sectorul special Kita, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tōkyō.
 , un râu în Federația Rusă.
 , un oraș în Mali.
 , un filozof japonez.